Mob Rules (álbum) - da banda inglesa Black Sabbath
The Mob Rules - canção do Black Sabbath
Mob Rules (banda) - sexteto alemão de power metal

Desambiguação